Hobart može značiti:
 Hobart, Grad u Australiji
 Hobart, Indiana, Grad u američkoj državi Indiana
 Hobart, New York, Grad u američkoj državi New York
 Hobart, Oklahoma Grad u američkoj državi Oklahoma
 Hobart, Washington Grad u američkoj državi Washington